Robert Johansson kan avse någon av följande:
Robert Johansson-Dahr (1862–1947), frisinnad politiker
Robert Johansson (teaterchef), ledare för Fredriksdalsteatern
Robert Johansson (frälsningsofficer) (1906–1953), sångare
Robert Johansson (1911–2001), riksdagsman för Centerpartiet, se Robert Dockered
Roberth Johansson (född 1947), författare och musiker, känd för bokserien Humor i helgade hyddor
Robert Johansson (född 1978), pastor, musiker och författare, se Robert Eriksson (författare)
Robert Johansson (fotbollsspelare) (född 1980)
Robert Johansson (backhoppare) (född 1990)